Santeramo è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente pugliese, è presente prevalentemente nel barese, tarantino e materano.

Potrebbe derivare da un toponimo o dal nome medievale Santeramo.

In Italia conta circa 464 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani